Tra le competizioni dello sci alpino ai XVI Giochi olimpici invernali di  lo slalom speciale femminile si disputò giovedì 20 febbraio sulla Piste du Corbey di Méribel; l'austrica Petra Kronberger vinse la medaglia d'oro, la neozelandese Annelise Coberger quella d'argento e la spagnola Blanca Fernández Ochoa quella di bronzo.

Detentrice uscente del titolo era la svizzera Vreni Schneider, che aveva vinto la gara dei XV Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Nakiska precedendo la jugoslava Mateja Svet (medaglia d'argento) e la tedesca occidentale Christa Kinshofer (medaglia di bronzo); la campionessa mondiale in carica era la Schneider, vincitrice a Saalbach-Hinterglemm 1991 davanti alla jugoslava Nataša Bokal e all'austriaca Ingrid Salvenmoser.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DNS = non partita
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC+1)
Pista: Piste du Corbey
Partenza: 1 622 m s.l.m.
Arrivo: 1 432 m s.l.m.
Dislivello: 190 m
Porte: 58
Tracciatore: Paul-Henry Francey (Svizzera)

2ª manche:
Ore: 14.00 (UTC+1)
Pista: Piste du Corbey
Partenza: 1 622 m s.l.m.
Arrivo: 1 432 m s.l.m.
Dislivello: 190 m
Porte: 56
Tracciatore: Hermann Gamper (Italia)

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1992

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom speciale femminile